ЛТП — аббревиатура, могущая означать:
 Лечебно-трудовой профилакторий
 Лёгкие телесные повреждения
 Лёгкий танк Проворнова, проект танка авторства К. Я. Проворнова.
 В военной авиации: лётно-тактическая подготовка
 В математике: линейное топологическое пространство
 Линия технической поддержки

«ЛТП» на sokr.ru